Denise De Weerdt (actrice) (1928-2020), Belgisch actrice
 Denise De Weerdt (historica) (1930-2015), Belgisch historica, bibliothecaris, socialiste en feministe